Rock the Boat peut faire référence à :
 Rock the Boat (chanson d'Hues Corporation), une chanson de 1974.
 Rock the Boat (chanson d'Aaliyah), une chanson de 2002.
 Rock the Boat (chanson de Bob Sinclar), une chanson de 2011.
 Rock the Boat (film, 2000), un film de 2000.
 Rock The Boat (film, 2009), un film réalisé par Fabien Suarez et André Bessy de 2009.

Homonymie